Ермия — топоним:

Россия 
 Ермия — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Ермия — село в Чернушинском районе Пермского края.
 Ермия — река в Пермском крае.